Le Masters Grand Prix 1979 est la  des Masters de tennis masculin, qui réunissent les huit meilleurs joueurs disponibles en fin de saison ATP en simple. Les quatre meilleures équipes de double sont également réunies pour la .

Faits marquants 
En la présence de tout le gratin mondial, Björn Borg remporte son premier titre dans l'épreuve. Invaincu, le numéro un mondial est pourtant tout près de la sortie en demi-finale face à John McEnroe, seulement vaincu au jeu décisif du dernier set. En finale, Vitas Gerulaitis ne pèse pas lourd, ne renouvelant pas son exploit du tour précédent face à Connors.

Simple

Participants

Phase de groupes

Groupe 1 
 Résultats

 Classement

Groupe 2 
 Résultats

 Classement

Phase finale

Double

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis masculin
 Saison 1979 de l'ATP
 Masters de tennis féminin 1979 (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du Masters Grand Prix
 

Tennis masculin en 1980
1979
Compétition de tennis à New York
Tennis aux États-Unis en 1980
Tennis en janvier 1980